Аршакіди — низка династій, яка вела свій родовід від Аршака з племені парни.

 Аршакіди — династія спочатку правителів парнів, а згодом царів Парфії.
 Аршакуні — династія царів Великої Вірменії (66—428).
 Аршакіди — династія царів алан-маскутів.
 Аршакіди — династія царів Іберії (189—284).
 Аршакіди — династія царів Албанії (-510).